Ватаца Ласкарис де Вентимиля (ок.1268/1272 - 1336) е дъщеря на италианския граф Гулиелмо Пиетро I ди Вентимиля и на принцеса Евдокия Ласкарина Асенина. По майчина линия е правнучка на българския цар Йоан Асен II и на никейския император Теодор II Ласкарис. Носи името на единия от прапрадядовците си император Йоан III Дука Ватаци.

След смъртта на баща ѝ граф Пиетро ди Вентимиля, майка ѝ се установява в Арагон, тъй като графство Вентимиля към този момент вече е зависимо от Генуа. Майка ѝ придобива имоти в Испания и участва активно в политиката като изпълнява и дипломатически мисия от името на арагонския крал Хайме II.
Ватаца става придворна дама на кралица Изабела Арагонска и през 1282 г. заминава с нея за Португалия, когато Изабела се омъжва за крал Денис I Португалски. Като доверена приятелка и роднина на кралицата тя е натоварена с обучението на децата ѝ - Афонсу и Констанция, на която впоследствие е и политически съветник, когато Констанция става кралица на Кастилия.

От 1317 Ватаца има собствен малък двор в португалския град Сантяго де Касен, подарен ѝ от крал Денис Португалски, от който управлява своите обширни владения. Умира през 1336 и е погребана в Старата катедрала в Коимбра, която е символ на португалската държавност. Ватаца Ласкарис е единствената жена погребана в тази катедрала и саркофагът ѝ може да се види и днес в левия страничен кораб на храма близо до олтара. Украсен е с двуглави орли, символът на династията на Ласкаридите.

Семейство 
Омъжва се през 1285 или 1288 г. за Мартин Анес де Совероса. Бракът остава бездетен, а съпругът ѝ умира през 1296 г. По-късно се омъжва повторно за Педро де Уриес, от когото има син, също на име Педро де Уриес и Ласкарис де Вентимиля. Синът ѝ е генерал и кралски съветник на Арагон, женен за Тода Мартинес де Риглос, от която има син и дъщеря.

Родословие

Източници 

Ласкариди
Асеневци